Бизане – коммуна во Франции, в регионе Лангедок — Руссильон.
 Бизане, Гилен Лоран (1755–1836) – французский военачальник.